Tolnay ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Tolnay (auch: Károly von Tolnay oder Karl Tolnai; 1899–1981), ungarisch-deutsch-US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Emilie Tolnay (1901–1944), österreichische Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime
 Klári Tolnay (1914–1998), ungarische Schauspielerin
 Tibor Tolnay (1932–2009), rumänischer Maler und Grafiker ungarischer Abstammung